A Rendületlenül jelentheti a következőket:

 Rendületlenül, Oscar-díjra jelölt 1942-es brit film
 Rendületlenül, a Kárpátia együttes 2012-es albuma